Рега́та  (, от  — «ряд»), гонка судов или шлюпок ранее — гонка шлюпок, гребных судов взапуски, позднее — крупное, обычно традиционное соревнование по парусному или гребному спорту, состоящее из серии гонок для судов разных классов (иногда «регатой» называют соревнования по водно-моторному спорту или соревнования радиоуправляемых яхт).

Одной из первых известных регат была состоявшаяся в 1740 году Венецианская регата гондольеров. С середины XIX века регаты по парусному и гребному спорту стали проводить в Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Швейцарии, Бельгии, с конца XIX века—начала XX веков — в скандинавских странах, России, США, Канаде, странах Латинской Америки.

Мировую известность получили Королевская регата Хенли по академической гребле (проводят с 1839 года на реке Темза у города Хенли-он-Темс, вблизи Лондона), Кильская парусная регата (1897, Кильская бухта Балтийского моря, Германия).

«Регатой» называют также соревнования по парусному спорту, включённые в программу Олимпийских игр, и предшествующие им предолимпийские состязания.

Принципы проведения регат 
Как и любое соревнование, регаты призваны выявить сильнейших среди яхтсменов. Так как парусный спорт является техническим видом и многое в результатах зависит от яхты, то основной задачей является корректное сравнение результатов с целью выявить фактическое мастерство яхтсмена.

Существует несколько подходов:
 Монотип. Чтобы исключить неравенство каждой яхты по конструкции, гонки проводятся на практически одинаковых яхтах. Конструкция таких лодок жестко задана, отступление от неё может караться дисквалификацией.
 Гандикап. Яхты обмеряются в соответствие с расчётной методикой, учитывающей конкурентные особенности лодки. Каждой яхте присваиваются гандикапные баллы, определяемые в мерительном свидетельстве. На старте гонки яхты формируются в группы сходных баллов. Время, показанное экипажем каждой яхты, корректируется в соответствии с баллом, и по этому времени определяется результат. Таким образом, порядок прихода парусных судов на финиш может отличаться от финального протокола.
 Обмерная формула. Подход сходен с гандикапной системой в части обмера яхты. При конструировании задается обмерная формула, которой должна соответствовать лодка. Считается, что яхты, удовлетворяющие обмерной формуле, равны, и результат может подводиться по приходу парусных судов на финиш без пересчёта времени. В то же время данный подход позволяет более свободно подходить к проектированию яхт, искать скрытые возможности для улучшения конструкции.

Классификация парусных соревнований

по району плавания 
 кругосветные
 океанские
 морские
 локальные

по типам или классам яхт 
 монотипы
 макси-яхты
 яхты, соответствующие обмерной формуле
 крейсерские килевые яхты и швертботы
 однокорпусные
 катамараны
 тримараны

по профессиональному цензу 
 профессиональные
 любительские
 смешанные

по составу экипажа 
 одиночные
 командные
 возрастные
 по половому признаку

по виду дистанции 
 этапные
 рейсовые

по длине дистанции 
 короткие
 длинные

по правилам проведения соревнований 
 матчевые
 командные
 с пересадкой
 гандикапные
 по приходу

Международные парусные регаты 

 Балтийская регата — проводили ежегодно с 1946 года, впервые в Ленинграде
 Vendee Globe — единственная безостановочная одиночная кругосветная регата
 VELUX 5 Oceans Race (предыдущее название — Around Alone)
 Volvo Ocean Race
 Rolex Fastnet Race
 Rolex Middle Sea Race
 RORC Caribbean 600
 Rolex Sydney Hobart Yacht Race
 Кубок Америки
 Tall Ship' Races (предыдущее название — Cutty Sark)
 Регата "Adventure Race 80 degrees"
 Регата "Ust Luga Cup"

Российские парусные регаты 
 Российский чемпионат в классе монотипов "Laser SB20"
 Кубок Камы
 OCEAN MEDI CUP
 Банковский кубок
 Регата Морской Корпус
 Русская Парусная Неделя Volvo
 Российская Бизнес Регата
 Кубок Российского бизнеса
 Верхневолжская парусная регата
 Кубок Волги
 Кубок Залива Петра Великого
 Кубок Балтийского моря
 Онежская регата
 Соловецкая регата
 Регата Кабестан 
 Carpe Diem Regatta
 Суздальская регата на швертботах Лагуна-комби

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 Регата — статья из Большой олимпийской энциклопедии
 Классификация мировых парусных регат. Подробные описания известных регат, исторические фотографии
 Парусный спорт — Большая российская энциклопедия